est le cinquième album du groupe de J-pop AKB48, sorti le  au Japon sur le label You, Be Cool!/King Records.

Présentation

Titres

Notes et références

Liens externes 
 Oricon
  Fiche de l'édition Type A
  Fiche de l'édition Type B
 King Records
  Fiche de l'édition Type A
  Fiche de l'édition Type B
  Fiche de l'édition théâtre

Album d'AKB48
Album musical sorti en 2017
Album produit par Yasushi Akimoto
Album publié par King Records (Japon)